Regierung Bodson steht für folgende Regierungen in Luxemburg:

 Regierung Bech-Bodson
 Regierung Dupong-Schaus-Bodson